Гелдер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гелдер, Арент де (1645—1727) — голландский художник.
 Гелдер, Иэн (род. 1949) — английский актёр.